В истории
 История Иерусалима
 Иерусалим — одно из исторических названий Гривы, района Даугавпилса.

В современности
 Иерусалим — столица государства Израиль.
 Иерусалим — одна из провинций Палестинской автономии.

В культуре
 «Иерусалим» — английский патриотический гимн на текст стихотворения Уильяма Блейка.
 «Иерусалим» (1804—1820) — «пророческая» поэма Уильяма Блейка.
 «Иерусалим» (1847) — опера Джузеппе Верди.
 «Иерусалим» (1867) — картина художника Жана-Леона Жерома.
 «Иерусалим» — фильм Билле Аугуста.
 «Иерусалим» — альбом Тимура Муцураева.
 «Иерусалим» (1994) — песня Александра Розенбаума.
 «Иерусалим» (2000) — макси-сингл группы «Калинов мост».

Фамилия
 Иерусалим, Зигфрид — оперный певец, тенор.

Прочее
 «Иерусалим» — историческая гостиница в американо-немецкой колонии в Тель-Авиве.

См. также 
 
  (название Иерусалима на арабском языке)